Basilica di San Sebastiano – chiesa di Biella
 Basilica di San Sebastiano – chiesa di Castiglione delle Stiviere
 Basilica di San Sebastiano – chiesa di Melilli
 Basilica di San Sebastiano – chiesa di Palazzolo Acreide
 Basilica di San Sebastiano fuori le mura – chiesa di Roma
 Basilica collegiata di San Sebastiano – chiesa di Acireale
 Basilica minore di San Sebastiano – chiesa di Barcellona Pozzo di Gotto

Pagine correlate

 Chiesa di San Sebastiano